Єлизавета Гессенська (1502—1557) — донька ландграфа Гессену Вільгельма II та Анни Мекленбург-Шверінської, дружина спадкоємного принца Саксонії Йоганна.
 Єлизавета Гессенська (1539—1582) — донька ландграфа Гессену Філіпа I та саксонської принцеси Крістіни, дружина курфюрста Пфальцу Людвіга VI.